Чвени Цховреба (, «Наша жизнь») — ежедневная большевистская газета, выходившая легально в Тифлисе с 18 февраля 1907 года на грузинском языке.

Газетой руководил И. В. Сталин. Вышло тринадцать номеров. 6 марта 1907 года газеты была закрыта за «крайнее направление».

См. также 
 Брдзола
 Пролетариатис Брдзола
 Дро
 Ахали Цховреба
 Ахали Дроеба

Литература 
Сочинения И. В. Сталина, т. 2, стр. 379, примечание 12

Газеты Грузии
Газеты Российской империи
Газеты на грузинском языке
Самиздат